Ольга Николаевна Савчук () — украинская профессиональная теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Ольга — одна из двух детей Николая и Елены Савчуков; её брата зовут Иван.

Дончанка впервые стала заниматься теннисом в семь лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 
Первые титулы на турнирах из цикла ITF Савчук завоевала в июне 2003 года в 16-летнем возрасте. В апреле 2004 года она дебютировала в составе сборной Украины в отборочных соревнованиях Кубка Федерации. В октябре того же года в качестве Лаки-лузера дебютирует в WTA-туре, сыграв на турнире в Ташкенте, где украинская теннисистка смогла пройти в четвертьфинал. В том же месяце она побеждает на 25-тысячнике ITF в Белоруссии. В феврале она выигрывает турнир такого же ранга в Швеции. В январе 2006 года Ольга впервые сыграла в основном розыгрыше турнира серии Большого шлема, приняв участие в Открытом чемпионате Австралии. Пробившись туда через квалификацию, Савчук смогла переиграть Ципору Обзилер и Елену Янкович, посеянную под 23-м номером. В третьем раунде она уступает Елене Весниной. В феврале, начав с квалификации, Савчук проходит в 1/4 финала турнира в Антверпене. В апреле она вошла в мировом рейтинге в Топ-100. На дебютном Открытом чемпионате Франции Савчук проигрывает в первом раунде Шахар Пеер, а на Уимблдонском турнире также на старте Мартине Хингис. Дебютный Открытый чемпионат США тоже завершился для украинки в первом раунде.

На Открытом чемпионате Австралии 2007 года Савчук в первом раунде проиграла Сане Мирзе. В феврале ей удалось выйти в полуфинал на турнире в Бангалоре. В апреле она попадает в четвертьфинал в Будапеште. Пробившись через квалификацию на Открытый чемпионат Франции, Ольга смогла в первом раунде обыграть россиянку Ярославу Шведову, но далее уступила Сибиль Баммер. На Открытом чемпионате США на старте она проигрывает другой представительнице России Анастасии Родионовой. На Австралийском чемпионате 2008 года в первом матче Савчук досталась в соперницы Агнешка Радваньская, которой она проигрывает в двух сетах, сумев взять лишь один гейм. Весной на грунтовых турнирах в Эшториле и Фесе Ольга вышла в четвертьфинал. В мае она достигла наивысшей позиции в карьере в одиночном рейтинге — 79-е место. На Открытом чемпионате Франции в первом раунде она проигрывает Амели Моресмо, а на Уимблдоне на той же стадии — Елене Янкович. В октябре на турнире в Ташкенте в парном разряде выигрывает первый в карьере титул WTA, выступив в дуэте с Йоаной Ралукой Олару.

В сезоне 2009 года Савчук один раз достигла стадии 1/4 финала WTA-тура в сентябре на турнире в Гуанчжоу. В феврале 2010 года в дуэте с Анастасией Екимовой она вышла в финал парных соревнований в Боготе. В конце августа на Открытом чемпионате США она впервые за два года прошла квалификационный отбор и приняла участие в основном турнире, где в первом же раунде уступила Мелани Уден. В апреле 2014 года она завоевала второй парный трофей WTA, обыграв всех на турнире в Катовице в альянсе с Юлией Бейгельзимер. В ноябре того же года совместно с представительницей Австралии Ариной Родионовой Савчук выигрывает парный турнир серии WTA 125K в Нинбо. В марте 2015 года совместно с Бейгельзимер она доходит до парного финала в Куала-Лумпуре. Летом она прошла ещё в два парных финала на турнирах в Бостаде (c Татьяной Мария) и в Баку (с Виталией Дьяченко).

В августе 2016 года Ольга приняла участие в первых в своей карьере Олимпийских играх, которые проходили в Рио-де-Жанейро. Выступив на них только в парном разряде, Савчук в дуэте с Элиной Свитолиной проигрывает в первом же раунде. На старте сезона 2017 года совместно с Йоаной Олару она вышла в парный финал турнира в Шэньчжэне, а затем победила на турнире в Хобарте. В феврале на Премьер-турнире в Дохе ей удалось выйти в парный финал в команде с Ярославой Шведовой. На кортах Ролан Гаррос Олару и Савчук доиграли до парного четвертьфинала. В 2018 году украинская теннисистка завершила профессиональную карьеру. Последним турниром для неё стал Открытый чемпионат США.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (10)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (9)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (20)

Победы (8)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 

 https://www.instagram.com/olgasavchuk87/

 
 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Зал славы украинского тенниса